Hüni ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Hüni (1920–2014), Schweizer Biochemiker
 Alexa Beatrice Hüni (* 1984), deutsche Mountainbikerin
 Christine Hüni (* 1986), Schweizer Eishockeyspielerin
 Felicie Hüni-Mihacsek (1891–1976), ungarische Opernsängerin
 Hans Heinrich Hüni (1805–1894), Schweizer Unternehmer

 Jacques Leuthold-Hüni (1836–1914), Schweizer Unternehmer
 Konrad Bleuler-Hüni (1847–1921), Schweizer Politiker (FDP)
 Marie Walter-Hüni (1872–1949), Schweizer Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin
 Otto P. W. Hüni (1915–1986), deutscher Unternehmer

Hüni steht für:
 Hüni + Co, ein deutscher Hersteller von Beschichtungen 
 Hüni AG, ein Schweizer Mischkonzern